Christian Béguerie (né en 1955), joueur de rugby français
 Philippe Béguerie (1925-2017), prêtre et résistant français